

Ponti
 Pont Neuf – viadotto di Parigi in Francia
 Pont Neuf – viadotto di Châtillon in Valle d'Aosta, lungo la Via Francigena
 Ponte Novo – viadotto di Venezia in Veneto
 Ponte Nuovo – viadotto di Ascoli Piceno nelle Marche.
 Ponte Nuovo – ponte di Ivrea
 Ponte Nuovo – viadotto di Ragusa in Sicilia (detto anche Ponte Pennavaria)
 Ponte Nuovo – viadotto che collega Lecco e Malgrate in Lombardia (detto anche J.F. Kennedy)
 Ponte Nuovo – viadotto di Siracusa in Sicilia (detto Ponte Umberto I)
 Ponte Nuovo – viadotto di Verona in Veneto (nome completo Ponte Nuovo del Popolo)
 Ponte Nuovo – viadotto che collega Lastra a Signa e Signa in Toscana

Geografia
 Ponte Nuovo – località della Corsica, teatro della battaglia di Ponte Nuovo del 1769
 Ponte Nuovo – frazione del comune italiano di Deruta in provincia di Perugia
 Ponte Nuovo – frazione  di Ravenna
 Pontenuovo – frazione del comune italiano di Magenta in provincia di Milano
 Pontenuovo – frazione del comune italiano di Pistoia
 Pontenuovo – frazione del comune italiano di Torgiano in provincia di Perugia